Sirmaur (district); een district in de Indiase staat Himachal Pradesh
 Sirmaur (stad); een stad in de Indiase staat Madhya Pradesh